Список фрейлин российского императорского двора ежегодно публиковался в адрес-календаре Российской империи. Список строился по старшинству пребывания во фрейлинском звании.

В 1870 и 1871 годах журнал «Русская старина» опубликовал наиболее известный, но изобилующий погрешностями список фрейлин XVIII века, составленный П. Ф. Карабановым.

Несмотря на то, что замужество автоматически вело к потере должности фрейлины (не считая камер-фрейлин), многие из них более известны под фамилией мужа. В списке приведены оба варианта — сначала девичья фамилия, фигурировавшая во фрейлинских списках, в скобках — фамилия в браке.

Список

Фрейлины Екатерины I 
Екатерина I — сожительствует с императором с 1703 года, законная жена c 1712 года,  правящая императрица с 1725 года, умерла в 1727 году.

Фрейлины Анны Иоанновны 
  Анна Иоанновна — императрица в 1730—1740 годах.

Фрейлины Анны Леопольдовны 
 Анна Леопольдовна — правительница в 1740—1741 годах

Фрейлины Елизаветы Петровны 
  Елизавета Петровна — императрица с 1741 года, умерла в 1761 году

«За двадцать лет царствования Елизавета Петровна уволила за провинность лишь двух девушек — фрейлину императрицы Анастасию Степановну Лопухину в июле 1743 года и фрейлину великой княгини Екатерины Алексеевны Марию Родионовну Кошелеву в августе 1748 года. Первая угодила в опалу по подозрению в причастности к заговору австрийского посланника Ботты, вторая — за любовную интрижку с обер-гофмейстером великого князя Петра Федоровича Н. Н. Чоглоковым. И ещё один любопытный факт. В качестве исключения Елизавета Петровна позволила четырём замужним женщинам — статс-дамам и своим подругам — быть по совместительству фрейлинами и получать причитающееся им жалованье. Это Мавра Егоровна Шепелева-Шувалова, Мария Симоновна Гендрикова-Чоглокова, Анна Карловна Скавронская-Воронцова и Анастасия Михайловна Нарышкина-Измайлова».

 Фрейлины вне штата

 Статс-дамы

Фрейлины Екатерины II 
Екатерина II — брак в 1745 году,  правящая императрица с 1762 года, умерла в 1796 году.

 фрейлины великой княгини Екатерины Алексеевны:

 фрейлины императрицы:

 камер-фрейлины:

Фрейлины Марии Фёдоровны 
Мария Фёдоровна (жена Павла I) — брак в 1776 году, императрица с 1796 года, вдовствующая с 1801 года, умерла в 1828 году.

 фрейлины великой княгини:

 фрейлины императрицы:

 
 камер-фрейлины:

Фрейлины Елизаветы Алексеевны 
Елизавета Алексеевна — брак в 1793 году, императрица с 1801 года, умерла в 1826 году спустя несколько месяцев после супруга.
 фрейлины великой княгини:

 фрейлины императрицы:

Фрейлины великой княгини Марии Георгиевны 
Великая княгиня Мария Георгиевна родилась в 1876 году, в браке с великим князем Георгием Михайловичем 1900 года, вдова с 1919 года. В эмиграции с 1914 года.

Фрейлины великой княгини Ольги Александровны

Великая княгиня Ольга Александровна родилась в 1882 году, в первом браке с принцем П. А. Ольденбургским с 1901 года (разведены в 1916 году), во втором браке с Н. А. Куликовским. В эмиграции с 1919 года

Фрейлины княгини императорской крови Елены Петровны

Княгиня Императорской крови Елена Петровна родилась в 1884 году, в браке с князем Императорской крови Иоанном Константиновичем. Вдова с 1918 г. В эмиграции с 1919 г.

См. также 

 Список статс-дам русского императорского двора
 Придворные дамы Российской империи
 Фрейлинский шифр

Примечания

Литература 
 Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем управлениям Российской империи. Спб, 1831—1916 гг
 Almanach de St-Petersbourg. Cour, Monde et Ville. 1912
 Великий князь Николай Михайлович. Московский некрополь. В 3 т. Сост. В. И. Саитов, Б.Модзалевский. СП., 1907
 Великий князь Николай Михайлович. Петербургский некрополь. СПб., 1912. 4 т.
 Дворянский календарь. Справочная родословная книга российского дворянства. Тетради 1-15, Спб-Москва,1996-2015
 Essen, Nicolai von: Genealogisches Handbuch der Oeselschen Ritterschaft. Tartu, 1935
 Ferrand J. Noblesse russe: portraits («Русское дворянство: портреты»), т. 1-5, 1985—1996
 А. Крылов-Толстикович. Придворный календарь на 1915 год. Комментарии. М.,2015
 Незабытые могилы (Российское зарубежье: некрологи 1917—1979); Сост. В. Н. Чуваков. — М.: Пашков дом: Т. 1. А-В. 1999; Т. 2. Г-З. 1999; Т. 3. И-К. 2001; Т. 4. Л-М. 2004; Т. 5. Н-П. 2004; Т. 6. С — Т. 2005
 Правительственный вестник. Спб, 1869—1917
 Придворный календарь. Спб.,1879-1889, 1895,1897,1903,1911,1915,1916 гг
 Санкт-Петербургский великосветский ежегодник. Спб,1914
 И. Семакова, С.Левин, Е. Ф. Васютинская. Фрейлины и кавалерственные дамы XVIII — начала XX века. 2004. ISBN 5-901685-85-7 (Каталог выставки
 Stackelberg, Otto Magnus von: Genealogisches Handbuch der estländischen Ritterschaft, Bd.: 1, Görlitz, 1931
 Stackelberg, Otto Magnus von: Genealogisches Handbuch der estländischen Ritterschaft, Bd.: 3, Görlitz, 1930
 Stavenhagen, Oskar: Genealogisches Handbuch der kurländischen Ritterschaft, Bd.: 1, Görlitz, 1939
 Stavenhagen, Oskar: Genealogisches Handbuch der kurländischen Ritterschaft, Bd.: 2, Görlitz, 1937
 Transehe-Roseneck, Astaf von: Genealogisches Handbuch der livländischen Ritterschaft, Bd.: 1, Görlitz, 1929
 Transehe-Roseneck, Astaf von: Genealogisches Handbuch der livländischen Ritterschaft, Bd.: 2, Görlitz, 1935

 
фрейлины